Сумський недержавний місцевий інформаційно-просвітницький телеканал

Телерадіокомпанія «Aкадем TV» була створена у 2002 році, як молодіжна студентська телевізійна студія на базі Української академії банківської справи Національного банку України. Не секрет, що ініціатором і головним її ідеологом став ректор Української академії банківської справи Анатолій Єпіфанов, спочатку працювала продакшн-студія.

12 липня 2006 р. ТОВ ТРК «Академ TV» отримало ліцензію Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення на право мовлення на 60 ТВК в місті Суми разом з київським телеканалом «К1».

12 березня 2007 року телерадіокомпанія вперше вийшла в ефір, як незалежний міський телевізійний канал.

Згодом телерадіокомпанія вже позиціонується, як незалежний обласний телевізійний канал зі своїм обличчям та характером.

Щоденно на телеканалі виходять новини в інформаційній передачі “Об'єктив”, а щотижнево аналітичний підсумок тижня в програмі “Об'єктив-тиждень”, який представляє цілісну картину тижня, з усіма деталями найважливіших подій у місті Суми та області.

Телеканал має потужну технічну базу власного виробництва.

Ютуб  Facebook
Телеканал м.Суми і Сумської Області
Телеканали України